Перство може бити:

 Перство (), назив за носиоце племићких титула у Уједињеном Краљевству;
 Перство Француске (), некадашње највише племство у Француској.